Raróg (ptak) (Falco cherrug) – gatunek ptaka z rodziny sokołowatych
 Raróg górski (Falco biarmicus) – gatunek ptaka z rodziny sokołowatych
 Raróg – sokół z mitologii słowiańskiej
 Raróg – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Suchych